Faty peut désigner :
Jacques Faty (1984-), footballeur sénégalais ;
Ricardo Faty (1986-), footballeur sénégalais, frère du précédent. 
Faty (chanteuse) (1987-) une artiste, auteure-compositrice-interprète, chanteuse béninoise

Toponyme 
Wiège-Faty, commune française située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

Voir aussi